

Тулковиці — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Тулковиці — село в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства